Бори́с Васи́льевич Фёдоров:
 Фёдоров, Борис Васильевич (1914—1974) — Герой Советского Союза.
 Фёдоров, Борис Васильевич (род. 1954) — советский конькобежец и тренер по конькобежному спорту.